Küllük ist ein türkischer Ortsname:

 Küllük (Elâzığ)
 Küllük (Iğdır)